Stagnicola (schimmel)
 Stagnicola (slak)